Bartolomeo Pacca, Sr — Decano do Colégio dos Cardeais
 Bartolomeo Pacca, Jr — Prefeito da Prefeitura da Casa Pontifícia

Desambiguação